Bílá věž může být:

 Bílá věž (Hradec Králové) – dominanta Hradce Králové
 Bílá věž (Pražský hrad) – pozdně gotická věž v severním opevnění Pražského hradu
 Bílá věž (Soběslavova) – původní románská Bílá věž na Pražském hradě, dnes skrytá ve středním hradním křídle v JZ rohu III. nádvoří
 Bílá věž (České Budějovice) – více věží
 Bílá věž (klášterní) – též Dominikánská, věž v Českých Budějovicích v blízkosti kostela Obětování Panny Marie
 Bílá věž (bašta) – hradební bašta v Českých Budějovicích postupně zakomponovaná do budovy Jihočeského divadla
 Bílá věž (Klatovy) – samostatná zvonice u kostela Narození Panny Marie v Klatovech
 Bílá věž (Hradec nad Moravicí) – součást státního zámku v Hradci nad Moravicí
 Bílá věž (Kost) – hlavní, pětipatrová lichoběžníková věž hradu Kost
 Bílá věž (Hazmburk)
 Bílá věž (Lipnice nad Sázavou) – předsunuté opevnění hradu Lipnice
 
 Bílá věž (Soluň) – dominanta řeckého města Soluň

Externí odkazy